Принуждение:

 Насилие
 Физическое или психическое принуждение